Cyborg — второй студийный альбом немецкого композитора и музыканта Клауса Шульце, вышедший в 1973 году.

Об альбоме 
Во всех изданиях альбома вплоть до 2006 года треки «Synphära» и «Chromengel» были неверно транспонированы (хотя данные на упаковке были верны). «But Beautiful», бонус-трек этого издания, является первой частью концерта, прошедшего 17 октября 1977 года в Брюсселе. Несмотря на посредственное качество звука, фрагмент дополняет оставшуюся часть записи концерта, выпущенную в рамках бокс-сета Historic Edition.

Диск Cyborg был переиздан компанией Revisited Records в 2006 году.

Список композиций

Оригинальное издание 
Диск 1
 «Synphära» — 22:49
 «Conphära» — 25:52

Диск 2
 «Chromengel» — 23:49
 «Neuronengesang» — 24:57

Переиздание 2006 года 
Диск 1
 «Synphära» — 22:49
 «Conphära» — 25:52
 «Chromengel» — 23:49

Диск 2
 «Neuronengesang» — 24:57
 «But Beautiful» — 50:45 (бонус-трек)

Ссылки 
 

Альбомы 1973 года
Альбомы Клауса Шульце
Альбомы Ohr